Maan sau Ma'an se poate referi la:

Locuri
 Ma'an, oraș în Iordania și capitala guvernoratului
 Guvernoratul Ma'an, un guvernorat al Iordaniei
 Ma'an, Siria, un sat de lângă Hama
 Maan, Punjab, un sat din districtul Kasur, Punjab, Pakistan
 Ma'an, Camerun, o comună în Camerun
 Man, Vikramgad, un sat din Maharashtra, India
 Ma'an, Huitong (马鞍镇), un oraș din Comitatul Huitong, Hunan.